Příjmení Rychtera nese více různých osobností:

 Jaroslav Rychtera (1874–1948) – československý politik
 Ludvík Rychtera (1906–1995) – český a československý politik
 Vratislav Rychtera (* 1961) – český fotbalista, záložník

 Jana Rychterová (* 1977) – česká písničkářka